Askanios (griechisch , lateinisch Ascanius) ist:

in der griechischen Mythologie:
 der Sohn des trojanischen Fürsten Aeneas, siehe Ascanius
 Askanios (Sohn des Priamos), ein Sohn des trojanischen Königs Priamos 
 Askanios (Askaner), Bundesgenosser der Troer aus dem phrygischen Askanien (Homer Ilias 2,862)
 Askanios (Sohn des Hippotion), ein Myser (Homer Ilias 13,792)
 Askanios (Trojaner), von Neoptolemos getötet (Quintus Smyrnäus 9,192)

Name einer Person:
 Peter Ascanius (1723–1803), ein norwegischer Naturforscher
 Asche von Cramm (Assa von Kram, Aschwin IV., Ascanius von Cramm; * um 1490 (?), † 1528), Söldnerführer der Reformationszeit und Freund Martin Luthers
 Ascanius (Schiff), ein 1910 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff

Himmelskörper:
 (12649) Ascanios, Asteroid vom Typ Jupiter-Trojaner

Siehe auch:
 Aschanes (lat. Askanius), nach der von den Gebrüdern Grimm gesammelten Sage vom Ursprung der Sachsen der Ahnherr und erste König der Sachsen
 Askanier, ostsächsisches (ostfälisches) Fürstengeschlecht
 Askanischer Platz, Berlin
 Askanisches Gymnasium (Gebäude), Berlin
 Aschwin